Donnellson ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Donnellson (Illinois)
 Donnellson (Iowa)

Siehe auch:
 Donelson